Akwa steht für:
 Akwa (Sprache), eine Bantusprache

Akwa, teilweise auch Akwá geschrieben, ist der Name von:
 Akwá (Fußballspieler), eigentlich Fabrice Alcebiades Maieco, (* 1977), angolanischer Fußballspieler
 Guy Nsangué Akwa, Jazz-Bassist aus Kamerun
 Ismail bin Ali al-Akwaʿ (1920–2008), jemenitischer islamischer Jurist und Historiker